HMAS Warrego je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Warrego (D-70)
 HMAS Warrego (L-73)

Warrego